Batalha de Kirkuk (1733)
 Batalha de Kirkuk (2014)
 Batalha de Kirkuk (2015)
 Batalha de Kirkuk (2016)
 Batalha de Kirkuk (2017)

Desambiguações de guerras e batalhas